Aurel steht für:

 Mark Aurel (121–180), römischer Kaiser und Philosoph
 Jean Aurel (1925–1996), französischer Drehbuchautor und Filmregisseur
 Aurélien Froment, genannt Aurel (* 1980), französischer Filmemacher

 Aurel Schmidt, Schweizer Schriftsteller

Aurel ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:
 Aurel (Drôme), im Département Drôme
 Aurel (Vaucluse), im Département Vaucluse

Aurel ist eine Sitcom von Aurel Mertz

Siehe auch:
 Aureli
 Aurelian (Begriffsklärung)
 Aurélien
 Aurelio
 Aurelius (Begriffsklärung)
 Aurell
 Orelle